Béatrix Excoffon (1840-1916), communarde républicaine française ;
 Roger Excoffon (1910-1983), graveur et typographe français.

Patronyme français